Бруссе — французская фамилия. Известные носители:
 Бруссе, Георгий Артурович (1907—1985) — советский кинооператор, сценарист.
 Бруссе, Франсуа (1772—1838) — французский врач.